Музе́й Ф. И. Тютчева — музеи, посвящённые жизни и деятельности поэта Фёдора Ивановича Тютчева.

Музеи 

 Мураново — музей-усадьба Ф. И. Тютчева и  Е. А. Баратынского в деревне Мураново Пушкинского района Московской области.	
 Овстуг (усадьба) — музей-усадьба Тютчева в одноимённом селе Жуковского района Брянской области.